

Patronymie
 Baptiste Cransac (1984- ) est un joueur français de basket-ball.

Toponymie
 Cransac est une commune française située dans le département de l'Aveyron et la région Midi-Pyrénées.